Il doppio del torneo di tennis Newcastle Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicholas Fulwood e Peter Nyborg che hanno battuto in finale John-Laffnie de Jager e Christo van Rensburg 7-6, 6-1.

Teste di serie

 Andrew Castle /  Kent Kinnear (primo turno)
 Steve DeVries /  Ted Scherman (semifinali)

 Mark Keil /  Scott Patridge (quarti di finale)
 Paul Hand /  Michiel Schapers (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1991